Heed ist der Familienname folgender Personen:
 Jonas Heed (* 1967), schwedischer Eishockeyspieler und -trainer
 Tim Heed (* 1991), schwedischer Eishockeyspieler

Heed steht für:
 Heed (Band), schwedische Heavy-Metal-Band
 Heed Rock, Klippenfelsen im Wilhelm-Archipel, Antarktis